Е́сино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Есино — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Есино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Есино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Есино — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Есино — деревня в городском округе Электросталь Московской области.

Другое 
 Есино — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД.
 Есино (Исенно) — озеро в Опочецком районе Псковской области.

См. также 
 Есинский сельсовет в Хакасии.